Oak Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oak Grove Township (Arkansas)
 Oak Grove Township (Indiana)